Ишня

 Ишня — река в Ростовском районе Ярославской области, впадает в озеро Неро.
 Ишня — посёлок городского типа на ней.
 Ишня — сельское поселение с центром в посёлке городского типа Ишня.